Goffitzer ist der Familienname von

 Friedrich Goffitzer (1927 bis 2010), österreichischer Architekt, Innenarchitekt, Designer und Hochschullehrer
 Waltraud Goffitzer-Thalhammer oder Waltraud Thalhammer-Goffitzer (* 1942), österreichische Grafikerin, Keramikerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin